Die 1. fotbalová liga 1971/72 war die 41. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. August 1971 und endete am 14. Juni 1972.

Meister wurde Titelverteidiger Spartak Trnava.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1971/72
Fußballsaison 1971/72